Ferrari F1/86 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Scuderia Ferrari, выступавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История

Результаты в чемпионате мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Ferrari Формулы-1